Новина — многозначный термин.

Вид населенного пункта 
 Новина — выселок, посёлок, также — непаханная земля, целина, перелог.

Герб 
 Новина — польский дворянский герб.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новина — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Новина — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Новина — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Новина — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Новина — хутор в Унечском районе Брянской области.
 Новина — бывший посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Новина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.

Украина 
 Новина — село в Коростенском районе Житомирской области.

См. также 
 Новины

Примечания